Il singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era María José Martínez Sánchez, eliminata al primo turno dalla russa Ekaterina Makarova.

Marija Šarapova ha sconfitto in finale Samantha Stosur per 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Francesca Schiavone (quarti di finale)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata per infortunio ad un gomito)
  Li Na (semifinale)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Samantha Stosur (finale)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

 Marion Bartoli (secondo turno)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)

Qualificate 

 Anastasija Rodionova (secondo turno)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 C Scheepers (primo turno)

 Tamira Paszek (primo turno)
 Polona Hercog (terzo turno)
 Christina McHale (secondo turno)

Lucky loser 
  Jie Zheng (primo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
 Alberta Brianti (secondo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)
 Romina Oprandi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2011